Клиффорд Бёрк Хармон (, Эрбана, штат Огайо,  — , , Франция) — был богатым застройщиком и лётчиком; основал Международную Лигу Авиаторов и был спонсором награды Трофей Хармона. Успех Хармона в сфере недвижимости произошёл благодаря развитию пригорода Нью-Йорка, нью-йоркских деревень, таких как  и Хармон-на-Гудзоне (инкорпорированных в , Нью-Йорк в 1932 году).

Биография 

Клиффорд Хармон родился  года в Эрбане, штат Огайо.

После окончания школы он переехал в Нью-Йорк вместе с его братом Уильямом Элмером, где он вошёл в индустрию недвижимости, основав компанию , которая впоследствии превратилась в , специализировавшаяся в строительстве коттеджных посёлков.

Компания работала в 26 городах  на 256 участках, включая четыре в округе Уэстчестере: Ларчмонт-Вудс, Ларчмонт-Гарденс и , а также один в , который первоначально назывался Хармон-на-Гудзоне. В 1905 году Хармон женился на мисс Луизе Адель Бенедикт, дочери коммодора , банкира и брокера с Уолл-стрит, известного моряка, который принадлежал к элите финансовой власти. Увлечённый миром авиации, благодаря своему финансовому благополучию он смог посвятить себя своей страсти, в первую очередь аэронавтике в 1908 году, установив через год национальный рекорд, достигнув высоты в 15 997 футов и пролетев 48 часов 26 минут 30 секунд. Эта запись оставалась непобедимой до 1927 года, когда она была превзойдена капитаном .

В 1910 году Хармон купил биплан  и доставил его на аэродром  (Нью-Йорк), где он стал шестым американцем, получившим лицензию пилота. 29 июня установил национальный рекорд продолжительности, пролетев на Farman час и пять минут. 2 июля установил национальный рекорд продолжительности полёта, пролетев на биплане Кёртисса два часа тридцать минут и приземлившись лишь когда у него закончилось . 20 августа того же 1910 года стал первым лётчиком, перелетевшим пролив Лонг-Айленд от  до Гринуич, преодолев 25 миль за 29 минут, за что был удостоен награды Doubleday — Кубком Пейдж-Компани (), стоимость которой оценивалась в размере 2000 долларов США. Хармон сразу же выразил решительную поддержку использования воздушного транспорта в армии, особенно в качестве бомбардировщика.

В 1911 году Хармон попал в аварию, когда его самолёт упал с высоты 45 метров и остался невредимым благодаря смягчению падения ветвями деревьев.

После вступления США в Первую мировую войну, состоявшееся 2 апреля 1917 года, Хармон стал капитаном резерва в авиационном подразделении  в армии США. Он стал инструктором, обучая многих пилотов полётам и лично поощряя исследования и разработки методов повышения безопасности самолётов и пилотов в полёте. После окончания войны Хармон получил звание майора, он покинул армию и поселился во Франции.

В 1924 году Хармон по взаимному согласию расстался со своей женой, которая осталась в , получив развод в 1929 году после того, как ей был выплачен долг, связанный с операцией по недвижимости, финансируемой ею.

В 1926 году Хармон основал Международную Лигу Авиаторов, которая стала награждать выдающимися новыми достижениями в мире авиации специальным призом — Международным Трофеем авиатора от Клиффорда Хармона, известного как Трофей Хармона; Трофей был разделён на три различные награды, вручаемые ежегодно авиаторам, лётчикам и аэронавтам. Три года спустя, во время Женевской конференции по разоружению, он выступил с идеей создания международных воздушных сил. Его идея была отклонена, но привлекла внимание всего мира к авиации. Хармон всегда был связан с миром авиации и его часто приглашали присоединиться к комитету приветствия, предназначенному для известных пилотов, которые прибыли в Париж.

В 1926 году Хармон основал награду Трофей Хармона для авиации.

В 1931 году Клиффорд Хармон основал награду Кубок Хармона для любителей игры в гольф.

В 1932 году Клиффорд Хармон, возможно, пытался покончить с собой в Каннах, Франция.

В конце 1930-х годов XX века у Клиффорда Хармона случился сердечный приступ в Каннах. Когда началась Вторая мировая война и Франция попала под немецкую оккупацию, он не мог покинуть страну и остался в Каннах, в отеле  с медсестрой, которая заботилась о нём.

Член пионеров Военно-воздушных сил Италии, французских старых Тигров и Военно-воздушных сил США умер  года в Каннах, Франция, вскоре после окончания войны, оставив в своём завещании  для продолжения награждений Трофеем Хармона выдающихся авиаторов. Тело было позже похоронено на Ронском американском кладбище в Драгиньян.

Почести 
 Орден Короны — лента для обмундирования (Бельгия).
 ордена Белой Розы — лента для обмундирования (Финляндия).
 Орден Почётного легиона — лента для обмундирования (Франция).
 Орден Короны Италии — лента для обмундирования.

Наследие 
Помимо прочего, станция метро , станция  и школьный округ  названы в честь Хармона.

См. также 
 Трофей Хармона

Примечания 
 Сноски

 Источники

Литература

Ссылки 
 

Предприниматели США
Авиаторы из Огайо